Ирина Мирославовна Харив (, в замужестве Чихрадзе, ; род. 22 октября 1989) — украинская спортсменка, борец вольного стиля, призёр чемпионатов мира и Европы, многократная чемпионка Украины. .

Биография 
Родилась в 1989 году в Калуше. Начала посещать секцию вольной борьбы в 10-летнем возрасте, тренировалась в основном с мальчиками. Первым тренером стал в Калушской ДЮСШ Игорь Адамович Барна, работала также с тренерами украинской сборной Русланом Савлоховым и Владимиром Евоновым.

Как воспитанница Калушской СДЮШОР завоевала медали кадетского (2006, серебро) и юношеского (2007 — бронза, 2008 — серебро) чемпионатов Европы. В 2009 году завоевала серебряную медаль взрослого чемпионата Европы в весовой категории до . На следующий год стала серебряным призёром чемпионата мира среди студентов (весовая категория до ), а в 2014 году — бронзовым призёром чемпионата мира в той же весовой категории. Многократная чемпионка Украины начиная с 2010 года. Кроме того, завоёвывала призовые места на Кубке мира (2010), Золотом Гран-при (2011), побеждала на турнирах на призы Александра Медведя (Белоруссия, 2011), «Московские огни» (2012), «Ясар Догу» (Турция), Киевском международном турнире (2019).

Замужем за Давидом Чихрадзе.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Украины
Мастера спорта Украины
Чемпионы Украины по борьбе